

Geografia 
 Nakayama – cittadina giapponese della prefettura di Yamagata

Matematica 
 Lemma di Nakayama – teorema di grande importanza nello studio degli anelli commutativi unitari, in particolare degli anelli locali

Persone 
 Akinori Nakayama (1943) – ex ginnasta giapponese
 Akira Nakayama (1971) – chitarrista, musicista e arrangiatore giapponese 
 Bunjūrō Nakayama (1964) – scrittore giapponese
 Fūna Nakayama (2005) – skater giapponese
 Masashi Nakayama (1967) – calciatore giapponese
 Masatoshi Nakayama (1913-1987) – karateka giapponese
 Miho Nakayama (1970) – cantante e attrice giapponese
 Miki Nakayama (1798-1887) – religiosa giapponese
 Noriko Nakayama (1943) – giocatore di badminton giapponese
 Sara Nakayama (1974) – doppiatrice giapponese 
 Tadashi Nakayama (1927-2014) – pittore giapponese
 Takeyuki Nakayama  (1959) – ex maratoneta giapponese
 Tosiwo Nakayama (1931-2007) – politico micronesiano
 Yūma Nakayama (1994) – attore e cantante giapponese
 Yūta Nakayama (1997) – calciatore giapponese